Red Sonja (personage) - een personage uit de wereld rond Conan de Barbaar
 Red Sonja (film) - een film uit 1985
 Red Sonja (televisieserie) - een Canvastelevisiereeks van het Belgische productiehuis Sultan Sushi